Кэ́рни (; иногда передается как Кейрни) — английская фамилия от шотландской (). Известные носители:

 Кейрни, Пол (род. 1984) — шотландский футболист.
 Кэрни, Том (род. 1991) — шотландский футболист английского происхождения.

Топоним 
 Замок Кэрни — историческое место Стоунбайрс в Шотландии.